Jan Koops (politicus), Eerste Kamerlid
 Jan Koops (voetballer), Nederlands voetballer